Île Vancouver peut désigner plusieurs îles, dont :
 Île de Vancouver, une grande île côtière de Colombie-Britannique, sur la côte Pacifique du Canada ;
 , une île de Patagonie chilienne, au sud du Chili.